Бои за Ву́осалми () — боевые действия в ходе Великой Отечественной войны между частями 23-й советской армии и финскими войсками 3-го армейского корпуса в июне-июле 1944 года на Карельском перешейке на берегах реки Вуоксы вблизи посёлка Барышево. Один из эпизодов Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции.

Название «Бои за Вуосалми» используется в иностранной литературе. В отечественной литературе отдельного единого названия этого периода боев на правом крыле Ленинградского фронта нет. Иринчеев Б. К. в книге «Прорыв Карельского вала. Четвёртый Сталинский удар» выделяет периоды : Сражение в межозерном дефиле 20—27 июня 1944 года и Сражение на Вуоксе.

В результате ожесточённых боёв советские войска сначала ликвидировали финский плацдарм на южном берегу Вуоксы, затем форсировали реку и захватили плацдарм на её северном берегу. Однако полностью взломать оборону противника и развить наступление на Кексгольмском направлении не удалось. В середине июля, учитывая ожесточённое сопротивление финских войск и изменение общей обстановки на советско-германском фронте, высшее советское командование приняло решение прекратить наступление на Карельском перешейке.

Наступление войск Ленинградского фронта на Карельском перешейке, июнь 1944 г 

9 июня 1944 года советские войска начали наступательную операцию на Карельском перешейке с целью разгрома финских войск и вывода Финляндии из войны. Согласно плану операции основной удар наносила 21-я армия на Выборгском направлении, а 23-й армии была поставлена задача выйти к Вуоксинской водной системе, форсировать её и развивать наступление на Кексгольм. В результате ожесточённых боёв к 20 июня части армии вышли на широком фронте к реке Вуоксе, однако части финского 3-го армейского корпуса сумели избежать разгрома и организованно отступили на оборонительные рубежи вдоль Вуоксинской водной системы на линии VKT.

21 июня командующий Ленинградским фронтом маршал Л. А. Говоров представил Ставке ВГК план развития наступления войск Ленинградского фронта на Карельском перешейке. Основной удар войск фронта на Карельском перешейке, как и прежде, наносили части 21-й армии, но действиям 23-й армии также отводилась важная роль. Двум стрелковым корпусам 23-й армии (6-му и 98-му) предстояло форсировать Вуоксу на участке Антреа — Энсо, а затем наступать на Хийтола, чтобы обойти Кексгольм с севера. Одновременно дивизии 115-го стрелкового корпуса должны были форсировать Вуоксу в районе Кивиниеми и развивать наступление на Кексгольм. На следующий день Ставка ВГК одобрила предложенный план, но отказалась предоставить фронту дополнительно два стрелковых корпуса, как того просил маршал Л. А. Говоров.

Силы сторон

СССР 
К 20 июня 23-я армия (командующий генерал-лейтенант А. И. Черепанов) занимала участок фронта протяжённостью около 100 км — от района южнее Реполы до западного берега Ладожского озера. Основные силы армии (6-й и 98-й стрелковые корпуса) находились на южном берегу Вуоксы на участке Репола — Эюряпяя. В состав 6-го стрелкового корпуса генерал-майора И. И. Фадеева входили 13-я, 177-я и 382-я дивизии, а в составе 98-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Г. И. Анисимова — 92-я, 281-я и 381-я дивизии. На участке Эюряпяя — Кивиниеми занимали позицию части 115-го стрелкового корпуса генерал-майора С. Б. Козачека (10-я и 142-я дивизии), а на побережье Ладожского озера занимал оборону 17-й укрепрайон. В состав армии также входили (на 1.7.1944 года) части (средства)  усиления:  46 Отдельный  Гвардейский  тяжёлый  танковый  полк прорыва, 226 отдельный танковый полк, 396, 338 и 952 самоходные  артиллерийские  полки , 567, 506, 456, 175 минометные  полки , 165, 883 и 1072  истребительно – противотанковые  полки , 40 и 70 Гвардейские  минометные  полки  (реактивная артиллерия),  две бригады тяжелой  артиллерии,  полк зенитной артиллерии,  инженерный и саперный  батальоны  и другие  части. Общая численность 23-й армии составляла примерно 100 000 человек.

Финляндия 

Советской 23-й армии противостояли значительные силы финской армии общей численностью примерно 35 000 человек. Против трёх дивизий 6-го стрелкового корпуса оборону западнее Вуоксы в районе Репола занимала 3-я пехотная дивизия 4-го армейского корпуса, а в обороне на северном берегу Вуоксинской водной системы находились 2-я, 15-я пехотные дивизии и 19-я пехотная бригада из состава 3-го армейского корпуса (командующий — генерал-лейтенант Я. Сииласвуо). В районе Эюряпяя вдоль южного берега Вуоксы боевая группа «Эрнрот» из состава 2-й пехотной дивизии (первоначально 2 батальона) продолжала удерживать плацдарм от Паакколанского порога (порог Гремучий) до острова Васиккасаари (остров Телячий). Оборонительные позиции финнов на плацдарме находились на господствующей в этом районе возвышенности и были хорошо укреплены. Одним из главных узлов обороны на плацдарме были развалины лютеранской кирхи. С северного берега защитников плацдарма поддерживала мощная артиллерийская группировка. Финское командование рассчитывало как можно дольше удерживать плацдарм, поскольку он прикрывал наиболее удобный для переправы участок реки напротив Вуосалми.

Ход боевых действий

Бои в межозерном дефиле 20—27 июня 1944 года  и ликвидация финского плацдарма 4 — 7 июля 1944 года.

21—22 июня на направлении главного удара Ленинградского фронта в наступление перешли дивизии 21-й армии северо-восточнее Выборга, рассчитывая прорвать оборону противника на широком фронте от Финского залива до Вуоксы. Однако, встретив упорное сопротивление, советские войска не смогли взломать оборону финских войск и лишь незначительно продвигались вперёд (Сражение при Тали-Ихантала). 

Наступление 23-й армии на правом фланге Ленинградского фронта так же замедлилось. 
Уже с 17-18.6.44 г. были отмечены переброски противником большого числа  подкреплений из Южной Карелии, Германия направила  бригаду  штурмовых орудий и 1 авиакрыло (80 пикирующих бомбардировщиков  и истребителей – бомбардировщиков),   финская армия получила 10 тысяч панцерфаустов.  Соотношение сил стало меняться, кроме того, части уже понесли потери в предшествующих боях.  Ротация частей, придание  в подчинение атакующим частей из других дивизий  проводились постоянно.

Наступление затрудняли   совершенно особые условия местности:  неразвитая дорожная сеть, отсутствие  рокад ,  многочисленные озера с узкими проходами между ними,  наличие большого количества природных  валунов,  каждый из которых мог стать огневой точкой, не поддающейся  огню артиллерии.  И узкие  дефиле   между озерами,  и  валуны становились нерукотворными оборонительными  сооружениями.  Бои  стали сравнимы c боями в городских застройках.  Часто приходилось  форсировать водные преграды, местность не позволяла использовать массово танки.  Сказывалась и недооценка командованием противника.

В Документе Боевой путь 281 сд  (98 ск 23-й армии)  этот период описывается так: «21.6. Бои за овладение плацдармом противника на юго-западном берегу р. Вуокси.  Задача не выполнена. Сильное огневое сопротивление пр-ка. Большие потери, малочисленность подразделений.  30.6. дивизия сменена 381 сд и вышла для обучения полученного пополнения».
28.6.44 года начальником штаба Ленинградского фронта Генерал- полковником  Поповым  «произведен разбор действий 6 ск за период 25-27.6.44 года, вскрыты причины неудачных атак: подступы к переднему краю противника открыты.  Огневые точки оборудованы под громадными валунами, артиллерия не знала переднего края противника и вела огонь по предполагаемой траншее, вследствие чего огневая система противника не была нарушена… и  открывала огонь по нашим боевым порядкам, атакующие подвергались сильному огневому воздействию, несли большие потери и успеха не имели».

Финское командование рассчитывало, прочно удерживая предмостный плацдарм на южном берегу реки, отсрочить советскую операцию по форсированию Вуоксы.
 
В начале июля командующий фронтом маршал Л. А. Говоров вновь потребовал от 23-й армии (с 3 июля — командующий генерал-лейтенант В. И. Швецов) ликвидировать плацдарм противника в районе Яюряпяя, а затем форсировать реку и развивать наступление на Кексгольмском направлении. 

К 4.7. 44 г.  правый берег Вуоксы был очищен от войск противника, оставался плацдарм на гряде Яюряпяя в районе посёлка  Барышево * (Пааккола),  с главными узлами обороны на высотах  44.5 Северная и  44.5 Южная.  

С 4.7 по 7.7 44 г.  частями 98 стрелкового корпуса  23 армии (281 стрелковой  дивизией,  381  стрелковой дивизией  при участии 22 стрелкового полка 92 стрелковой дивизии) с частями усиления, в том числе 226 отдельным  танковым полком, 46 Отдельным Гвардейским  тяжёлым танковым  полком прорыва,  финский плацдарм был ликвидирован.  Потери частей были большие. Значительные  потери понесли и финны.  Из 6 000—7 000 финских солдат, сражавшихся на плацдарме, половина была убита, ранена или попала в плен. С 20 июня по 8 июля 2-я пехотная дивизия всего потеряла 3 727 человек .  В критический момент боёв за плацдарм командир 2-й пехотной дивизии И. Мартола  запросил разрешение на отвод войск, но генерал  Я. Сииласвуо, командующий 3-м армейским корпусом, приказал удерживать плацдарм до последней возможности. Как следствие, практически все защитники плацдарма погибли.

Из интервью с ветераном Великой Отечественной войны медицинской сестрой  92-й стрелковой дивизии  Золотницкой Евгенией Борисовной. Запись интервью  Б. Иринчеев 
.
Перед самой переправой через Вуокси я была свидетельницей ужасной картины - когда финны открыли огонь по своим же. Финны старались удержать плацдарм на высотах на южном берегу Вуокси, но наши сильно на них давили. И в одну из ночей наши пошли в атаку. Финны не ожидали, у них началась паника, солдаты бросали оружие, срывали форму и кидались в Вуокси в одном нижнем белье или голыми. А с того берега по ним ударили свои же, из пулеметов. Это было страшно. На том берегу видели, что это финны, свои. Вообще весь южный берег был усыпан телами убитых финнов, они лежали везде.
...Войну мы закончили в Польше, там уже полегче было. 
Из письма К.С. Есенина, ветерана 281-й стрелковой дивизии 
на Вуокси я был в боях в первые дни июля 1944 года в составе 1064 стрелкового полка 281 стрелковой дивизии. Было это в районе Барышево… Сам я, со своим батальоном штурмовал высоты перед самой рекой , на которой финны держались отчаянно. Мне не удалось дойти до реки, я был ранен. Через 32 года после этого получил свой третий орден  Красной Звезды за этот бой. Мы все – таки если  и не  форсировали Вуокси, но проложили к ней дорогу.
(* Посёлок в 1948 году назван в честь младшего лейтенанта  60-го артполка 92-й стрелковой дивизии Барышева  Леонида Александровича , 1925 года рождения, погибшего 8.7.1944 года в бою на Вуоксе.)

Форсирование Вуоксы, 9 июля. 

Одновременно с боями по ликвидации финского плацдарма на правом берегу частями 98 стрелкового корпуса  части 115-й стрелкового корпуса со средствами усиления (46 Отдельным Гвардейским тяжёлым танковым полком прорыва, 226 отдельным танковым полком,  самоходными артиллерийскими и минометными полками, Гвардейскими минометными полками и другими частями) готовились к форсированию Вуоксы. В первом эшелоне форсировать реку предстояло 10-й стрелковой дивизии в районе острова Васикка-Сари (о. Телячий), а левее 142-й стрелковой дивизии. Во втором эшелоне находилась 92-я стрелковая дивизия . Для обеспечения переправы стрелковых соединений и танков корпусу были приданы инженерные части, в частности, 1-й гвардейский, 21-й и 62-й отдельные понтонные батальоны.

В 4 часа утра 9 июля началась артподготовка, длившаяся 55 минут.  За 20 минут до её окончания части 142-й стрелковой дивизии начали переправу реки, планируя преодолеть за это время водную преграду под непосредственным прикрытием артиллерийского огня. Решение комдива 142 сд   Сонникова  начать переправу до окончания артподготовки  оправдалось, части дивизии высадись на противоположном берегу без существенных потерь  и,  вступив в бой с противником, захватили плацдарм.
13 Воздушная армия, содействуя форсированию, наносила массированные удары по позициям противника, совершив 548 самолетовылетов.  17 Укрепленный Район проводил демонстративные действия по форсированию Вуокси с целью привлечения внимания противника на себя. 
За 3—4 часа основные силы 142-й стрелковой дивизии были переправлены на северный берег Вуоксы, что позволило к концу дня расширить захваченный плацдарм до пяти-шести километров по фронту и до двух-четырёх километров в глубину. 
Переправа частей 10-й стрелковой дивизии была не столь удачной. Начав переправу сразу после окончания артподготовки, части этой дивизии при переправе попали под шквальный огонь противника и понесли большие потери. Командование корпуса приняло решение не продолжать форсирование реки в этом районе, а переправить части на плацдарм, уже захваченный 142-й стрелковой дивизией.  В ночь на 10.7.1944 года части 92 сд  форсировали реку Вуокса с задачей развить успех 142 стрелковой дивизии по расширению захваченного плацдарма  .

Бои за плацдарм, 10—18 июля. 

Финское командование в срочном порядке увеличило свою группировку в этом районе. Сначала 2-ю пехотную дивизию усилили части 15-й пехотной дивизии и 19-й пехотной бригады из того же 3-го армейского корпуса, 10 июля — части танковой дивизии (батальон штурмовых орудий и егерская бригада), а чуть позже — части 3-й пехотной дивизии. Сосредоточив достаточные силы, финские войска перешли в контрнаступление с целью ликвидировать советский плацдарм. Несколько дней продолжались ожесточённые бои. Части 142-й стрелковой дивизии не только удержали захваченный плацдарм, но и расширили его до 7 километров по фронту и до 2 километров в глубину. Большую помощь стрелковым частям оказали инженерно-сапёрные части, которые под огнём противника навели переправы для артиллерии и танков. Однако дальнейшие попытки войск 23-й армии развить наступление в направлении Кексгольма успеха не имели.

 Д.Гланц   в книге Битва за Ленинград. 1941—1945 , 2008 г. пишет:  11 июля командующий Ленинградским фронтом приказал 23-й армии перейти к обороне. 15—16 июля 115-й стрелковый корпус был выведен с плацдарма, а его место заняли части из состава 6-го стрелкового корпуса, но активных боевых действий в этом районе уже больше не велось.

В настоящее время некоторые данные из книги "Гланц Д. Битва за Ленинград. 1941—1945", написанной   до открытия военных архивов в Российской Федерации,  устарели и не соответствуют имеющимся в открытом доступе документам.
Согласно Журналу боевых действий Ленинградского фронта за июль 1944 года  13.7.1944 года командованию 23 армии передана Директива 76/оп, в которой предписывалось переправить на левый берег реки Вуокси 6 стрелковый корпус, организовать его ввод в бой и перейти в общее наступление с целью выйти на рубеж Вуоксен — Вирта с последующим развитием удара с овладением рубежа Райсяля, Инкеля, Антреа *. 15.7.1944 года в Боевом приказе № 0027 6 стрелкового корпуса, переправившегося на плацдарм 13-14 7.1944 года, предписано войскам 13 и 327 стрелковых дивизий с частями усиления перейти в наступление в течение ночи на 16.7.1944 года, общая готовность войск для наступления 24.00. 
(*Вуоксен — Вирта – северная старая основная  протока реки Вуокса.  Райсяля  в настоящее время посёлок Мельниково (Ленинградская область), Приозерский  район;  Инкеля (Инкиля) - посёлок Зайцево (Выборгский район),  Каменногорское поселение;  Антреа - город  Каменногорск, Выборгский район Ленинградской области). 

15.7.1944 года в 23 часа Командованию 23 армии поступает директива Военного Совета Ленинградского фронта 81/оп прервать наступательные операции с 24.00. 15.7.1944 года и временно перейти к жесткой обороне. Активные боевые действия противником проводились до 18.7.1944 г.. 18.7.1944 года в документах 6 стрелкового корпуса отмечены попытки финских войск силами до 3 рот вклиниться в оборону корпуса, с 19.7.отмечены артиллерийские обстрелы противника, интенсивность которых снизилась с 24.7.1944 года. Позиционные бои на плацдарме, который удерживала 23-я армия, продолжались до окончания боевых действий с Финляндией 5.9.1944 года.

Итоги операции 
23-я армия Ленинградского фронта и части усиления выполнили задачу по выходу к Вуоксинской водной системе, очистили от войск противника правый берег реки Вуокса, уничтожили финский плацдарм на правом (южном) берегу реки Вуокса, опиравшийся на естественный рельеф местности, исключительно трудный для наступательных действий и захватили стратегически важный плацдарм на её левом (северном) берегу, с которого открывалась возможность дальнейшего наступления.
 
Планировавшееся наступление 23-й армии с плацдарма силами 6 стрелкового корпуса и частей усиления остановлено по приказу Командования Ленинградского фронта 15.7.1944 г. 23 –я армия, ведя позиционные бои, удерживала плацдарм до окончания боевых действий с Финляндией 5.9.1944 года. 

Сражение на Вуоксе одна из самых масштабных и  тяжелых  битв на Карельском перешейке летом 1944 года.
 
По документам 23 армии в июльских боях 1944 года погибли 3374 человека, ранены 13451 человек, пропали без вести 872 человека  .
Точных данных по потерям финских войск в этом сражении нет (см выше Ликвидация плацдарма). Считается, что только в одном из эпизодов сражения - уничтожении финского плацдарма на правом берегу реки Вуокса - около 3000 убиты, утонули или попали в плен (по Журналу боевых действий Ленинградского фронта при ликвидации плацдарма взяты в плен 210 человек). 

В советской историографии о сражениях, которые развернулись на Карельском перешейке после взятия Выборга 20.6.1944 года, было написано в прямом смысле несколько строк.  Причина, вероятно, в том, что на этом этапе РККА не смогла полностью выполнить поставленные задачи, в отличие от триумфального первого этапа операции. 
Отсутствие исторических исследований в советское время по теме продолжения Выборгской операции привело к тому, что этот этап  боёв на Карельском перешейке почти  не известен,  а описание боевых действий в ряде случаев основано на имеющихся немногочисленных воспоминаниях участников событий.  Отсутствие исторических исследований  приводит и к принижению успехов, достигнутых Ленинградским фронтом,   субъективным, не подтверждённым документами выводам и надуманной, иногда ложной и тенденциозной трактовке событий  .

Д. Гланц считает, что,  несмотря на локальные успехи в боях на Вуоксе,   высшее советское командование, учитывая ожесточённое сопротивление финских войск и значительные результаты на других стратегических направлениях, приняло решение прекратить наступление на всем Карельском перешейке, не желая тратить больше силы и средства на явно второстепенном направлении  .
Утверждение Д. Гланца о причинах и указании высшего советского командования об остановке наступления не подтверждено документами. По имеющимся в настоящее время данным Директива Ставки ВГК командующему войсками Ленинградского фронта о переходе к жесткой обороне на Карельском перешейке направлена не в июле 1944 года, а 29 августа 1944 г. (Директива № 220194, примечания) .
  
В некоторых воспоминаниях,  в которых описываются бои за Вуоксу, утверждается, что до 9.7.44 года были попытки форсирования Вуоксы, в частности, что с 18 по 30 июня 1944 года была попытка форсирования реки у посёлка Кивиниеми  (Лосево (Приозерский район) Ленинградской области) частями 142 стрелковой дивизии  .  Эти сведения не подтверждаются фронтовыми документами.  С 20.6. по 30.6.1944 года в Журнале боевых действий 115 стрелкового корпуса, в который входила 142 дивизия, регулярные записи, что корпус активных боевых действий живой силой не ведет, 142 сд готовится к форсированию Вуоксы. Отмечены действия разведгрупп с переправами на левый берег Вуоксы силами от 11 до 20 человек с целью разведки обороны противника. Чаще группы из - за огня противника возвращались, не выполнив задачу . Нельзя считать регулярные действия разведрот и поисковых групп операциями по форсированию реки. 

Остаётся не изученным детально вопрос о потерях при форсировании Вуоксы и в боях на плацдарме. Согласно Журналу боевых действий 142 сд за июль 1944 г.,  количество активных штыков на 11.7.44 г. составляло в 946 стрелковом полку 33 человека, в 461 сп 64 человека, в 588 сп 160 человек . По документу Сводные сведения о безвозвратных потерях рядового и сержантского состава 142 сд 23 армии за 1944 год безвозвратные потери 142 стрелковой дивизии в июле 1944 года составили 678 человек .

В настоящее время в Финляндии официальной является версия «оборонительной победы» на втором этапе Выборгской операции ,  поскольку финнам удалось остановить советское наступление и не допустить прорыва стратегического рубежа обороны — линии VKT. Утверждается, что успех в боях за Вуосалми, а также «оборонительные победы» на других участках фронта остановили советское продвижение вглубь Финляндии и позволили финнам избежать капитуляции и заключить мир, пусть и на очень тяжёлых условиях  .
В середине июля было установлено, что противник начал переброску с Карельского перешейка гвардейской дивизии и основной части танков и артиллерии. Эти силы перебрасывались, прежде всего, на фронт в Прибалтике, что было явным признаком отказа русских от намерения проникнуть на юг Финляндии . 

После заключения 19 сентября 1944 года  Московского перемирия, а затем 6 апреля 1948 года  Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией  в отношениях стран начался период добрососедских отношений и ради этого о распрях и претензиях было решено забыть.  «Заговор молчания» с обеих сторон закончился в 1991 году с распадом СССР. Распад Советского Союза многими был воспринят как возможность вернуть себе утраченные победы из прошлого  .

Именно тогда в Финляндии начали звучать слова об «оборонительной победе» на Карельском перешейке, в этой версии событий Советский Союз в 1944 году хотел оккупировать и захватить всю Финляндию, а «оборонительная победа» спасла её от потери независимости   .

При этом замалчиваются договоренности великих держав, достигнутые на Тегеранской конференции (28 ноября — 1 декабря 1943 года  , на которой Верховный Главнокомандующий предельно конкретно обозначил планы СССР в отношении Финляндии. Продвижение РККА вглубь Финляндии, а тем более её оккупация, в планы не входили .

Нельзя забывать, что Ленинград  только что пережил  трагедию  блокады,  в создании северного полукольца которой принимала участие финская армия и что  в задачах Выборгской операции в Журнале боевых действий Ленинградского фронта на первом месте  стояло полное освобождение Ленинградской области.   Ленинград  оставался прифронтовым городом,  линия фронта на финском участке  проходила в  25 километрах от него.   На территории Финляндии находилась большая  группировка войск фашистской Германии,  по факту союзника Финляндии.  Это для СССР было неприемлемо и  его руководство сначала пыталось  решить  вопрос путём переговоров.

Условия, предложенные СССР,  обсуждались  на предварительных переговорах Ю. К. Паасикиви с советским посланником в Стокгольме А. М. Коллонтай  в феврале 1944 г. Они сохранились в целом до подписания Московского перемирия,  и центральным, как это считала А. М. Коллонтай, было явное отсутствие у СССР «каких-либо намерений покушаться на самостоятельность Финляндии» .

Московские переговоры проходили в марте 1944 года и закончились отказом Финляндии от подписания перемирия. 

 Маршал Советского Союза А. М. Василевский  в своих мемуарах пишет, что уже 17.6.44 г. Ставка определила «после взятия Выборга … продолжать наступление и с выходом войск на рубеж Элисенваара – Иматра прочно закрепиться на Карельском перешейке и, перейдя к обороне, сосредоточить основное внимание Ленинградского фронта на участии в боях по освобождению Эстонии» .  «Иными словами вопрос состоял не в том, чтобы развертывать наступление советских войск вглубь Финляндии. Важно было лишь добиться, чтобы она вышла из войны» , что в  итоге и было достигнуто.

В Финляндии в настоящее время утверждается, что СССР понес в сражениях на Карельском перешейке такие потери, что чуть ли не запросил мира с Финляндией. При этом,  по имеющимся данным,  потери Финляндии в летних боях 1944 года составляли 74 тыс. человек, среди них число погибших 17 тыс.468 ,  потери РККА летом 1944 года на двух фронтах - на Карельском перешейке и в Южной Карелии в Выборгско -Петрозаводской операции составили 23674 убитыми, ранены 72 701 человек  

В этой ложной версии и героизации сражений второго этапа, кроме замалчивания договоренностей,  достигнутых на Тегеранской конференции,  обтекаемо  описываются  события первого  этапа Выборгской операции - стремительное падение Выборга   и  замалчиваются невыгодные для Финляндии вопросы - нужно ли было Финляндии вступать в войну в 1941 г. (не только с целью возвращения к границе с  СССР  1939 года, но и с  обсуждавшимися  на переговорах с Германией  ещё до начала боевых действий   планами  присоединения к  Финляндии Советской  Карелии  и Кольского полуострова ),  потерять за три года 65000 человек (численность населения Финляндии в 1940 году 3.698.000 человек),  отказаться от подписания перемирия  в марте 1944 года,  чтобы   подписать после «оборонительной победы»  Московское перемирие на более тяжёлых для Финляндии условиях, чем были предложены СССР на переговорах весной 1944 года  .

Оценка значения захвата плацдарма на реке Вуоксе из Журнала боевых действий Ленинградского фронта за июль 1944 г.   Захват плацдарма на левом берегу р. Вуокси имеет крупное оперативное значение, так как произведенное форсирование Вуоксинской водной системы с предварительной ликвидацией мощного тендэпона противника на господствующих каменных высотах правого берега р. Вуокси открывает большие возможности по разгрому левого крыла финской армии на Карперешейке, опирающегося на укрепленную линию Маннергейма.

Отличившиеся воины 
За бои в  июле 1944 г. и проявленные при этом мужество и героизм в 23 армии награждено правительственными наградами 13613 человек. Так, только в 142-й стрелковой дивизии  награды получили 1450 человек.

Особо отличившимся в сражении на Вуоксе  воинам было присвоено звание Героя Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР 24.3.45 г. ):
  Борисюк Александр Евстафьевич — старший сержант, командир миномётного взвода 2-й миномётной роты 588-го стрелкового полка  142 стрелковой дивизии.
  Гончаров  Пётр  Фролович — старший сержант, командир отделения 2-й пулемётной роты 946-го стрелкового полка 142 стрелковой дивизии.
  Иванов Александр Михайлович — красноармеец, начальник радиостанции 461-го стрелкового полка 142 стрелковой дивизии.
   Кобец  Семён Павлович — лейтенант, командир взвода 6-й роты 588-го стрелкового полка 142 стрелковой дивизии.
  Осиев  Николай Петрович — старший лейтенант, командир 6-й стрелковой роты 588-го стрелкового полка  142 стрелковой дивизии.
  Потрясов  Пётр Алексеевич — красноармеец, стрелок 3-й стрелковой роты 588-го стрелкового полка 142 стрелковой дивизии.
  Симанкин  Григорий Филиппович — капитан, командир 2-го стрелкового батальона 461-го стрелкового полка 142 стрелковой дивизии.
  Скворцов  Дмитрий Данилович — старший лейтенант, командир стрелковой роты 461-го стрелкового полка 142 стрелковой дивизии.
Присвоено Звание Героя Советского Союза воинам частей усиления 23 армии, принимавших участие в боях на реке Вуоксе:
 Авдеев Тимофей Петрович — старший лейтенант, командир танковой роты 226 отдельного танкового полка — посмертно 
 Кочергин Фёдор Васильевич- гвардии младший сержант, командир отделения 506 минометного полка

Воинские захоронения 
Большое число воинов 23-й армии и частей усиления, погибших в сражении на Вуоксе,  в настоящее время захоронены и увековечены на воинских захоронениях Выборгского района Ленинградской области:  Мемориале Петровка, воинском захоронении № 6 (Овсово (Ленинградская область) ), воинском захоронении № 50 (Вещево (посёлок при станции, Ленинградская область)), воинском захоронении № 55 (Кузьминское (Ленинградская область)), воинском захоронении № 61 (Барышево (Ленинградская область)), воинском захоронении № 62 (Барышево (Ленинградская область), шлюз Гремучий); воинских захоронениях Приозерского района Ленинградской области: в братской могиле №5, поселок Мельниково, братской могиле №10, поселок Пятиречье, братском  кладбище Среднее Минное, поселок Ромашки, 14.3 км северо-западнее)

Памятники и мемориалы

См. также 
 Советско-финская война (1941—1944)
 Выборгская операция (1944)
 Сражение при Куутерселькя
 Свирско-Петрозаводская операция
 Сражение при Иломантси
 Сражение при Тали-Ихантала
 Памятник воинам 23-й армии Ленинградского фронта (Вуокса, 1944 год)

Комментарии

Примечания

Литература

Документы 
 
 Боевые донесения, разведсводки и приказы за июнь 1944 года (документы 10-й стрелковой дивизии).
 Боевые донесения, разведсводки и приказы за июль 1944 года (документы 142-й стрелковой дивизии).

Исторические исследования

Мемуары

Ссылки 
 Финская карта Карельского перешейка, 1938 г.
 Карта бывшей финской волости Эюряпяя
 Бои в глубине Карельского перешейка
 Вторая мировая война на Карельском перешейке
 Герой битвы за Вуоксу Пётр Потрясов 

Выборгско-Петрозаводская операция
Сражения в Великой Отечественной войне
Сражения Финляндии
Сражения по алфавиту
Ленинградский фронт
1944 год в СССР
Июль 1944 года
Ленинградская область в Великой Отечественной войне
История Карельского перешейка
Конфликты 1944 года